CNO puede referirse a:
Ciclo CNO, ciclo de reacciones de termonucleares en las estrellas.
Jefe de Operaciones Navales (en inglés Chief of Naval Operations), oficial de mayor rango de la Marina de los Estados Unidos.
SAS Braathens, aerolínea de Noruega, por su código ICAO.
Fulminato, un anión, por su fórmula química.
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que se encuadra dentro del marco conceptual de la CIUO-08 y que utiliza los criterios de tipo de trabajo realizado y competencias.